Голодаиха — небольшая река, протекающая в Фалёнском районе Кировской области России. Правый приток Ясновки (бассейн Чепцы). Длина — 7 км.

Голодаиха берёт начало среди берёзово-елового леса и протекает в направлении сначала на юго-запад, а затем на юг. У реки имеется несколько мелких правых притоков. В верховье на Голодаихе сооружён пруд. На левом берегу расположены два урочища, Шмели и Кулаково, из которых идут грунтовые дороги, пересекающие реку по мостам.

Примечания 

Бассейн Чепцы
Реки Фалёнского района